Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Betty Stöve 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Betty Stöve (finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Mima Jaušovec (semifinali)

 Joanne Russell (primo turno)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Brigette Cuypers (primo turno)
 Renáta Tomanová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1978